Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Margaret Court 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Margaret Court (quarti di finale)
 Sue Barker (quarti di finale)
 Rosie Casals (secondo turno)

 Betty Stöve (quarti di finale)
 Sue Barker (semifinali)
 Margaret Court (finale)
 Mima Jaušovec (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1977